Trema – a kenderfélék családjába tartozó növénynemzetség,
 Trema – település Horvátországban.